Оператор может означать:

 Оператор (математика) — отображение, ставящее в соответствие функции другую функцию;
 Оператор (биология) — последовательность ДНК, принимающая участие в регуляции активности генов;
 Оператор (физика) — математические операторы в квантовой физике;
 Оператор (программирование) — наименьшая автономная часть языка программирования; команда;
 Оператор (поисковая система) — команда в запросах к поисковым системам, например, OR (или, искать одно или другое слово), site: (искать на сайте таком-то). Разные поисковые системы имеют разные наборы операторов.
 Оператор связи — предприятие по предоставлению услуг связи;

 Оператор (профессия) — группа профессий по управлению работой оборудования (установок) различного вида и назначения; в частности, по проведению и обеспечению фото- кино- и видеосъёмки;
Кинооператор — профессия в кинематографе; человек, снимающий фильм на кинокамеру.
 Системный оператор (от англ. system operator) — системный оператор многопользовательской компьютерной системы, первоначально — системный оператор мейнфрейма, затем так стали называть операторов BBS и узлов сети Фидонет, наибольшую популярность термин получил в сокращённом варианте — сисоп (от англ. sysop).
Оператор АСУ ТП - его роль состоит в постоянном контроле за работой отдельных автоматических устройств, переключении режимов автоматического регулирования и управления, а также дистанционного управления режимами работы технологического оборудования. 
 Оператор (военное дело) — военнослужащий по управлению технически сложной системой. В ВС СССР и РФ комплекс технических должностей, начиная от оператора ПТУР или ПЗРК и заканчивая оператором засекреченной автоматизированной космической связи в составе лётного экипажа.
 Офицер-оператор — должность лиц офицерского состава в РККА и СА, выполнявших функции по обеспечению управления войсками.
 Оператор (в советское время) — неформальное название офицеров оперативных отделений, отделов и управлений.
 Оператор (спецподразделения) — в Вооружённых силах США и армиях стран НАТО военная учётная специальность военнослужащих старшего унтер-офицерского и офицерского состава сил специального назначения. В подразделениях армейских сил спецопераций, применяется для дифференциации аттестованного (оперативного) персонала от неаттестованного (административного, технического, внештатного). В некоторых видах вооружённых сил, например на флоте является одновременно званием и имеет степени классности (Operator 1st/2nd/3rd Class = оператор 1-го класса, 2-го класса, 3-го класса). Приблизительный эквивалент: В подразделениях органов государственной безопасности и органов борьбы с организованной преступностью СССР и стран СНГ соответствует должностям аттестованных сотрудников боевых отделений: оперуполномоченный/старший оперуполномоченный-снайпер, о.у.-взрывотехник, о.у.-высотник, о.у.-пулемётчик, оперативный водитель и др. младшим и старшим офицерским или старшинским должностям.

См. также 
 OperaTor
 operator

Примечания